Вильяр-де-Корнеха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 7 км². Население — 50 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителем города считается святая Марина.

География 
Он находится на расстоянии 70 км от Авилы, столицы провинции. Через территорию протекает река Корнея.

Население

Праздники и традиции 
18 июля празднуется «Санта-Марина» — самый крупный праздник, где угощают весь город, проходят танцы и различные праздничные мероприятия. 31 августа проходит «Сан-Рамон Нонато», который отмечается массовым шествием, едой и народным танцем.

Примечания

Ссылки 
 Web sobre Villar de Corneja
 Web dedicada al juego de la Calva, deporte tradicional de la localidad
 Web del ayuntamiento 
 Página del Ministerio de Medio Ambiente sobre vías pecuarias.Cordel de Merinas

Муниципалитеты Авилы